Chaerophyllum longilobum är en flockblommig växtart som beskrevs av Olga Alexandrovna Fedtschenko och Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Chaerophyllum longilobum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
longilobum